O grupo Emancipação do Trabalho (em russo: Освобождение труда) foi o primeiro grupo marxista russo. Foi fundado por Georgi Plekhanov, Vera Zasulitch, Pavel Akselrod, Vasili Ignatov e Lev Deitch em Genebra (Suíça), em 1883. O principal trabalho do grupo foi através da Editora Biblioteca do Socialismo Contemporâneo a tradução das obras de Karl Marx ao russo e a sua distribuição, bem como uma forte oposição à ideologia dos narodniki (populistas).

O grupo também publicou dois rascunhos de programa para os social-democratas russos escritos em 1883 e 1885 por Georgi Plekhanov, o que favoreceu a fundação do Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR). Emancipação do Trabalho representou os social-democratas russos en todos os congressos do Partido entre o primeiro e a criação da Segunda Internacional em Paris em 1889. Posteriormente, o seu trabalho foi continuado pela Liga para a Luta pela Emancipação da Classe Operária (Союз борьбы за освобождение рабочего класса).

Outros artigos
 Narodnik

Partidos políticos do Império Russo
Política da União Soviética